

Населені пункти та їхні частини
 Гусинне — село в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Гусинне — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Гусинне — осада в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Гусинне — лісова осада в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства

Гусинне — присілок, Половинський округ, Курганська область

Примітки